Bartle est un patronyme, prénom et toponyme pouvant désigner :

Patronyme
 (né en 1952), cavalier britannique
 (1901-1974), homme d'affaires américain
 (né en 1941), juge américain en Pennsylvanie
Henry Bartle Frere (1815-1884), administrateur et gouverneur britannique
 (née en 1947), cheffe de chorale canadienne
Jane Bartle-Wilson (née en 1951), cavalière britannique
 (né en 1965), homme politique américain du Missouri
Richard Bartle (né en 1960), universitaire et écrivain anglais
Robert G. Bartle (1927-2003), mathématicien et auteur américain

Prénom

Toponyme

, communauté de l'Indiana

Voir aussi
 , Bartelse, Bartel, , , , 
 , , , Bertelson, , , 
 , Bortels

Homonymie de patronyme